Unter einem Postprozessor versteht man:

 Ein Computerprogramm, das eine Bauteilzeichnung aus dem CAM in eine CNC-Anweisungsfolge umrechnet, siehe Artikel Postprozessor (CAM).
 Ein Computerprogramm, das Rechen- oder Simulationsergebnisse grafisch anzeigen kann (und ggf. vorher etwas aufbereitet, was jedoch keine nennenswerten Berechnungen erfordert) – siehe Artikel Prozessor (Software)#Postprozessor sowie Finite-Elemente-Methode#Ausgabe: Postprozessor.